Ловци на натприродно () америчка је фантастична телевизијска серија, аутора Ерика Крипкеа. Прати браћу Сема (Џаред Падалеки) и Дина Винчестера (Џенсен Аклс) који путују по САД и лове натприродна створења. Серија се у великој мери ослања на фолклор и урбане легенде, док истражује митологију и хришћанску теологију, а њихови главни противници у целој серији су демони.

Серију је премијерно емитовао -{The WB}- од 13. септембра 2005. године. Прву сезону емитовао је -{The WB}-, након чега је у септембру 2006. године спојен са мрежом -{UPN}-, а серија је наставила да се емитује на новонасталој мрежи — -{The CW}-. У Србији је целокупну серију објавио -{HBO Max}- 8. марта 2022. године. Свих петнаест сезона доступно је на преко -{DVD}--ја и -{Blu-ray}--а.

Током серије, емитовано је 327 епизода у петнаест сезона, између 13. септембра 2005. и 19. новембра 2020. године.

Преглед серије
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="2" rowspan="2" |Сезона
! rowspan="2" |Епизоде
! colspan="3" |Оригинално емитовање
! colspan="3" |Емитовање у Србији
|-
!Премијера
!Финале
!Мрежа
!Премијера
!Финале
!Мрежа
|-
| style="background-color: #A9251E; color: #100; text-align: center; top" |
| 1.
| 22
| 
| 
| -{The WB}-
| colspan="2"| 
| rowspan="15"| -{HBO Max}-
|-
| style="background-color: #303791; color: #100; text-align: center; top" |
| 2.
| 22
| 
| 
| rowspan="14"| -{The CW}-
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #16584C; color: #100; text-align: center; top" |
| 3.
| 16
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #1C4D6B; color: #100; text-align: center; top" |
| 4.
| 22
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #000; color: #100; text-align: center; top" |
| 5.
| 22
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #90281D; color: #100; text-align: center; top" |
| 6.
| 22
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #804A1B; color: #100; text-align: center; top" |
| 7.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #59482E; color: #100; text-align: center; top" |
| 8.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #1B5072; color: #100; text-align: center; top" |
| 9.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #F17618; color: #100; text-align: center; top" |
| 10.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #435751; color: #100; text-align: center; top" |
| 11.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #59312F; color: #100; text-align: center; top" |
| 12.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #55110d; color: #100; text-align: center; top" |
| 13.
| 23
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #95A3B6; color: #100; text-align: center; top" |
| 14.
| 20
| 
| 
| colspan="2"| 
|-
| style="background-color: #C8894E; color: #100; text-align: center; top" |
| 15.
| 20
| 
| 
| colspan="2"| 
|}

Епизоде

1. сезона (2005—2006)

2. сезона (2006—2007)

3. сезона (2007—2008)

4. сезона (2008—2009)

5. сезона (2009—2010)

6. сезона (2010—2011)

7. сезона (2011—2012)

8. сезона (2012—2013)

9. сезона (2013—2014)

10. сезона (2014—2015)

11. сезона (2015—2016)

12. сезона (2016—2017)

13. сезона (2017—2018)

14. сезона (2018—2019)

15. сезона (2019—2020)

Напомене

Референце

Спољашње везе
 
 
 

Ловци на натприродно